Chálid bin Hamad Ál Chalífa (arabsky: خالد بن حمد آل خليفة; narozen 13. září 1989) je člen bahrajnské královské rodiny a bahrajnský vojenský důstojník. Je devatenáctým v linii následnictví bahrajnského trůnu.

Mládí a vzdělání 
Chálid bin Hamad se narodil 13. září 1989 jako pátý syn bahrajnského vládce, krále Hamada, a Šejy bint Hasan Ál Chrajéš Ál Ajmí z Kuvajtu, druhé královy manželky.

Navštěvoval Národní školu Ibn Chuldúna a v srpnu 2008 dokončil studium na Královské vojenské akademii v Sandhurstu.

Kariéra 
Je vojenským důstojníkem v hodnosti major a velí Sílám rychlého zásahu Královské gardy. Je předsedou Bahrajnské královské jezdecké a vytrvalostní federace a prvním místopředsedou Nejvyšší rady pro mládež a sport.

Smíšená bojová umění 
V letech 2016 a 2017 se zúčastnil dvou amatérských MMA zápasů.

Osobní život 
Chálid bin Hamad si 16. června 2011 v Rijádu vzal Saháb bint Abdulláh Ál Saúd (* 14. února 1993), dceru bývalého saúdskoarabského vládce krále Abdulláha. Chálid a Saháb se rozvedli v roce 2017. Má dva syny:

 Fajsal (* 12. prosince 2012)
 Abdulláh (* 6. února 2015); syn Hesy, dcery Mohameda bin Ísá Ál Chalífa, náčelníka Národní gardy

Předkové

Reference 

Chálid bin Hamad Ál
Bahrajnští válečníci
Narození 13. září
Narození v roce 1989
Žijící lidé
Muži